Die RCA Championships 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juli 2005 in Indianapolis stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stuttgart der Mercedes Cup und in Amersfoort die Priority Telecom Open gespielt. Ersterer gehörte zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Amersfoort und Indianapolis nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Lokalmatador Andy Roddick, der dieses Jahr als Setzlistenerster im Viertelfinale ausschied. Er unterlag dem späteren Turniersieger Robby Ginepri, der ungesetzt ins Turnier gestartet war. Es war sein zweiter Karrieretitel und der erste Titel der Saison.
Im Doppel siegte die Paarung Jordan Kerr und Jim Thomas im Vorjahr, die dieses Jahr in der ersten Runde ausschieden. Sie verloren gegen die Setzlistenzweiten Paul Hanley und Graydon Oliver, die letztlich auch das Turnier gewannen und damit ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Hanley war es der 11., der dritte und letzte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 am höchsten notierten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 575.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Indianapolis